Striptiz – występ taneczny w kabarecie, rewii lub lokalu rozrywkowym
 Striptiz – amerykański film sensacyjny z 1996 roku na podstawie książki Carla Hiassena